Та́йлер Джо́нсон:  Джонсон, Тайлер (род. 1990) — американский хоккеист.
 Джонсон, Тайлер (род. 1992) — американский баскетболист.